Дауров — черкесская (абадзехская) дворянская фамилия;  имеет женскую форму Даурова. Фамилия также распространена у осетин ().
 Дауров, Джагафар Ахмедович (род. 1931) — журналист, писатель, член Союза журналистов СССР и России, член Союза писателей России.
Дауров, Аслан Алиевич  (род. 1940) - профессиональный композитор, член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии РФ.
 Дауров, Борис Индрисович (род. 1946) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор, автор более 130 научных и учебно-методических работ.
 Дауров, Сослан Тамазович (род. 1991) — белорусский борец, серебряный призёр Европейских игр 2015 в Баку.

Примечания